Hier sind Tabellen und Grafiken zur weltweiten Entwicklung der Stahlindustrie zusammengestellt.

Überblick 
Im Jahr 2021 wurden nach Angaben von Worldsteel weltweit insgesamt 1950,5 Millionen Tonnen Stahl produziert. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war 2021 die Volksrepublik China mit 1032 Millionen Tonnen.
Im Jahr 2011 wurden insgesamt noch 1514,7 Millionen Tonnen produziert (2010: 1418,7 Millionen Tonnen). Gegenüber dem Vorjahr betrug der Anstieg 6,8 %. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war 2011 die Volksrepublik China mit 683,3 Millionen Tonnen (2010: 626,7 Millionen Tonnen). Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion lag bei 45,1 %. Das Land steigerte seine Stahlerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %.

Die Weltproduktion ohne China lag 2011 bei 831,4 Millionen Tonnen (2010: 792,0 Mio. t). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %.

Bedeutende Herstellerländer waren 2018:

Indien hat also Japan überholt und ist der zweitgrößte Stahlproduzent.

Die Stahlproduktion in den (damals) 27 Staaten der Europäischen Union lag 2011 bei 177,4 Millionen Tonnen (2010: 172,6 Mio. t). Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 2,8 %. Die deutsche Stahlproduktion lag 2011 bei 44,3 Millionen Tonnen (2010: 43,8 Mio. t). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Weitere wichtige Produzenten in Europa waren die Ukraine, Italien, Frankreich und Spanien.

Der weltweit größte Stahlkonzern war 2013 ArcelorMittal mit 96,1 Millionen Tonnen Jahresproduktion, gefolgt von Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation mit 50,1 Mio. t und der Hebei Steel Group mit 43,9 Mio. t. Der größte Exporteur von Stahl war 2013 China mit 61,5 Mio. t. Das Land mit den meisten Importen waren 2013 die USA mit 17,8 Mio. t.

Anfang des 21. Jahrhunderts wurde der Rohstoffbedarf der Stahlindustrie zeitweise nicht gedeckt. Grund hierfür war ein nach einem Vierteljahrhundert der Stagnation wiedereinsetzendes exponentielles Wachstum, das im Wesentlichen durch den stark steigenden Stahlbedarf der chinesischen Volkswirtschaft, in geringerem Umfang auch der indischen, verursacht wurde. Zwischen 2003 und 2007 wuchs die Stahlerzeugung in China jährlich um mehr als die Jahresproduktion Deutschlands. Diese Entwicklung wurde nicht vorhergesehen. Daher konnte das Rohstoffangebot aufgrund der Beschränkungen der Förderkapazitäten der Bergwerke sowie der Schiffs- und Umschlagkapazitäten im Seetransport trotz weltweit ausreichend vorhandener Lagerstätten von Eisenerz nicht schnell genug erhöht werden. Nach einem Tiefststand der Stahlpreise 2001 kam es infolgedessen zweimal, im Laufe des Jahres 2004 und im ersten Halbjahr 2008, ungefähr zu Verdoppelungen der Preise für Rohstoffe und Stahlprodukte. Bis Mitte 2008 blieb Stahl knapp und teuer.

Im Zuge der Finanzkrise nahm die Stahlnachfrage kurzzeitig rapide ab. Im Mai 2009 hatten sich in der Folge die Weltmarktpreise gegenüber dem Höchststand im Juli 2008 mehr als halbiert. Insgesamt wurden 2009 weltweit 1232,3 Millionen Tonnen Stahl produziert (2008: 1329,2 Mio. t). Gegenüber dem Vorjahr betrug der Rückgang 7,3 %. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war die Volksrepublik China mit 573,6 Mio. t (2008: 500,3 Mio. t). Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion lag bei 46,5 %. Das Land steigerte seine Stahlerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 14,7 %. Die Weltproduktion ohne China lag 2009 bei 658,7 Mio. t (2008: 828,9 Mio. t). Sie sank gegenüber dem Vorjahr um 20,5 %. Im Jahr 2010 hatte sich die weltweite Produktion wieder erholt.

Stahlproduktion

Nach Ländern 
Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Für Russland sind beispielsweise bis 1990 die Produktionszahlen der RSFSR angegeben.

Nach Regionen 

Bei einer anderen Aufteilung nach Regionen ergibt sich folgendes Bild.

Definitionen:
Nordamerika: Amerika von Kanada bis El Salvador
Südamerika: Amerika südlich von El Salvador
Naher und Mittlerer Osten: Iran, Irak, Israel, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte arabische Emirate – ohne die Türkei

Für frühere Jahre war die Stahlproduktion folgendermaßen verteilt:

  * Japan trat der OECD erst 1964 bei. Daher "andere Länder" einschließlich Japan

Es wurde erst um 1860 möglich, Stahl von vernünftiger Qualität herzustellen. Im Jahr 1867 war die Weltproduktion erst 0,022 Mio. Tonnen.

Weltproduktion

Pro Jahr 
Aufgeführt ist die weltweite Produktion von Stahl in Millionen Tonnen.

Pro Quartal 

Die Entwicklung der weltweiten Stahlproduktion je Quartal und in Prozent zum Vorquartal sowie zum Vorjahr. Die monatlichen und quartalsweisen Produktionszahlen der World Steel Association basieren auf den Angaben von 62 Ländern, die jährlichen Zahlen auf den Angaben von 90 Ländern.

Die drei führenden Produktionsländer

Nach Unternehmen 

2006 stellten die fünf größten Stahlunternehmen nur 20 % der weltweiten Stahlproduktion her. Bis 2013 sank dieser Anteil leicht auf 17 % ab. Damit ist der Stahlmarkt im Gegensatz zum konsolidierten Aluminiummarkt noch relativ zersplittert.

Stahlbedarf 
In der folgenden Tabelle werden die Anteile des Stahlbedarfs der wichtigsten Abnehmerbranchen der Stahlindustrie in Deutschland aufgeführt.

Ex- und Import 
Aufgeführt sind die größten Exporteure und Importeure von Halbzeugen und Fertigprodukten aus Stahl in Tausend Tonnen.

Welthandel 
Die folgende Tabelle zeigt den Welthandel und die Weltproduktion von bearbeitetem Stahl (in Millionen Tonnen) und den prozentualen Anteil des Exports an der Weltproduktion.

Siehe auch 
 Liste der größten Eisenerzförderer
 Liste der größten Roheisenerzeuger

Literatur 
 Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff.

Weblinks 
 World Steel Association
 Aktuelle Statistiken bei Stahl-Online
 U.S. Geological Survey
 British Geological Survey

Einzelnachweise 

!
Liste (Industrie)